Originaire de Nancy, la famille Prouvé est une famille d'artistes et d'architectes.

 Victor Prouvé (1858-1943), peintre, sculpteur et graveur français ;
 Jean Prouvé (1901-1984), fils de Victor Prouvé, architecte et designer français ;
 Henri Prouvé (1915-2012), fils de Victor Prouvé, ingénieur et architecte français ;
 Claude Prouvé (1924-2012), fils de Jean Prouvé, architecte français ;
 Simone Prouvé (née en 1931), fille de Jean Prouvé, artiste tisserande française.